Rolisteam est une table virtuelle de jeu de rôle libre. Il n’est pas un jeu vidéo, mais un logiciel permettant de pratiquer à distance via internet le loisir des jeux de rôle.

Ce logiciel est un fork de Rolistik, ce dernier n’étant plus mis à jour. La stabilité par rapport à son prédécesseur a été accrue. Il apporte des fonctionnalités supplémentaires ainsi que le support des systèmes d'exploitation GNU/Linux et Mac OS, en plus de Microsoft Windows.

Fonctionnalités 

Rolisteam offre plusieurs fonctionnalités pour aider à gérer une partie de jeu de rôle :
 discussions en direct, à la façon d’un tchat ;
 gestion des lancers de dés, secrets et publics, sous n’importe quelle forme ;
 transmission automatique et affichage d’images ;
 gestion des cartes et plans : transmission des fonds d’images, déplacements de pions, dessins à main levée, brouillard de guerre, etc. ;
 gestion d’un fond sonore, pour de la musique ou des bruitages ;
 prises de notes, sauvegarde des scénarios.
 fiches de personnages (un éditeur destiné à l'édition de fiche a été ajouté).

Chroniques 
Le développement de Rolisteam a débuté en janvier 2009. Le , une première release candidate est publiée pour des raisons de tests.

La première version stable de Rolisteam est sortie le . Elle embarquait les premières modifications.

Entretemps, l'équipe ouvre un site web pour l'application : www.rolisteam.org. Il regroupe l'ensemble des outils utiles pour un logiciel libre (forum, wiki et liste de diffusion).

La version 1.5.0 est publiée près d'un an après la version 1.0.2, le . Elle apporte des modifications graphiques et au niveau de son systèmes de dés. Les versions 1.5.1 et 1.5.2 vient pour corriger un problème de stabilité du logiciel.

La branche 1.6.0 marque le début de grande évolution technique. Elle reçoit des ajouts fonctionnels. Elle est aussi le point de départ du développement de DiceParser. Le nouveau composant pour exécuter des commandes de dés. Il est ajouté dans rolisteam juste après la sortie de la version 1.6.1 qui corrige un ensemble de problème graphique et propose quelques optimisations.

À l'occasion de la sortie de la version 1.7.0, l'équipe du projet publie une vidéo promotionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=L6cs-4jn6ds

Cette version est rapidement suivie par un correctif (1.7.1) pour pallier les différents problèmes notamment de traduction de la version précédente.

Tableau des versions

Voir aussi

Article annexe 
 Jeu de rôle sur table

Liens externes 
 Téléchargements des différentes versions de Rolisteam
 Code source de Rolisteam sur Github
 Conférence sur Rolisteam au Pas Sage En Seine 2016.

Références

Jeu de rôle sur table
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Mac OS
Logiciel utilisant Qt
Produit lancé en 2009